Tenisový turnaj ATP BNP Paribas Masters 2010, poslední událost sezóny kategorie Masters, se konala ve dnech 6. – 14. listopadu v Paříži, hlavním městě Francie v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 750 000 EUR.

Robin Söderling vyhrál svůj první turnaj kategorie Masters a na žebříčku ATP se posunul na své dosavadní maximum, když byl v pondělí 15. listopadu 2010 klasifikován na 4. místě. Gaël Monfils prohrál druhé finále v řadě, přestože v semifinále porazil Rogera Federera, poté co odvrátil pět mečbolů.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
{|class="sortable wikitable"
|-
! width="70"| Stát
! width="175"| Hráč (vypadnutí)
! Žebříček1
! Nasazení
|-
| 
|Roger Federer (semifinále)
|2
|1
|-
| 
|Novak Djoković (3. kolo)
|3.
|2.
|-
| 
|Andy Murray  (čtvrtfinále)
|4.
|3.
|-
| 
|Robin Söderling (vítěz)
|5.
|4.
|-
| 
|Tomáš Berdych (3. kolo)
|6.
|5.
|-
| 
|Fernando Verdasco (3. kolo)
|7.
|6.
|-
| 
|David Ferrer (3. kolo)
|8.
|7.
|-
| 
|Andy Roddick (čtvrtfinále)
|9.
|8.
|-
| 
|Michail Južnyj (2. kolo) 
|10.
|9.
|-
| 
|Nikolaj Davyděnko (čtvrtfinále)
|11.
|10.
|-
| 
|Jürgen Melzer (čtvrtfinále)
|12.
|11.
|-
| 
|Gaël Monfils (finále)
|14.
|12.
|-
| 
|Marin Čilić (3. kolo)
|15.
|13.
|-
| 
|Nicolás Almagro (2. kolo) 
|16.
|14.
|-
| 
|Ivan Ljubičić (2. kolo)
|17.
|15.
|-
| 
|John Isner (2. kolo)
|19.
|16.
|}
 1 – nasazení dle žebříčku ATP z 1. listopadu 2010.

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
  Arnaud Clément
  Nicolas Mahut
  Florent Serra

Následujícímu hráči byla udělena výjimka ke startu v hlavní soutěži:
  Marcel Granollers

Následující hráči do hlavní soutěže postoupili z kvalifikace:
  Benjamin Becker
  Fabio Fognini
  Santiago Giraldo
  Illja Marčenko
  Jarkko Nieminen
  Josselin Ouanna

Následující hráč do hlavní soutěže postoupil jako šťastný poražený z kvalifikace:
  Michael Russell

 Odhlášení hráči 
  Rafael Nadal (zranění ramene)
  Jo-Wilfried Tsonga (zranění kolene)
  Marcos Baghdatis (zranění ramene)
  Juan Carlos Ferrero (zranění kolene a zápěstí)
  Mardy Fish (zranění hlezna)

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Roger Federer
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=11
| RD1-team2= Jürgen Melzer
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=64
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Andy Murray
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Gaël Monfils
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Andy Roddick
| RD1-score5-1=5
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Robin Söderling
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Nikolaj Davyděnko
| RD1-score7-1=5
| RD1-score7-2=1
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Michaël Llodra
| RD1-score8-1=7
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Roger Federer
| RD2-score1-1= 67
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=64
| RD2-seed2=12
| RD2-team2= Gaël Monfils
| RD2-score2-1= 7
| RD2-score2-2=61
| RD2-score2-3=7

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Robin Söderling
| RD2-score3-1=60
| RD2-score3-2=7
| RD2-score3-3=7
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Michaël Llodra
| RD2-score4-1=7
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3=66

| RD3-seed1=12
| RD3-team1= Gaël Monfils
| RD3-score1-1=1
| RD3-score1-2=61
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=4
| RD3-team2= Robin Söderling
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=7
| RD3-score2-3= 
}}

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Čtyřhra

Nasazení 
Všechny nasazené páry měly v prvním kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Max Mirnyj (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (2. kolo)
  František Čermák /  Michal Mertiňák ''(semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

ATP World Tour 2010
Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2010